Анатолий Михайлович Филачев (род. 1950). 27.06.2022 года Перовским районным судом города Москвы приговорён к 10 годам тюремного заключения за хищение и растрату государственных денежных средств стратегического гособоронзаказа. 

Специалист в области информационных систем и элементной базы оптоэлектроники, тепловидения и теплопеленгации, электронной оптики, генеральный директор НПО «Орион» (1997—2016), член-корреспондент РАН (2008). Дело о хищении и растрате денежных средств выделенных на научные исследования в области оборонного комплекса страны

Приговором Перовского районного суда г. Москвы от 27 июня 2022 года бывший  генеральный директор  АО «НПО Орион» - Филачев А.М., его заместитель Корнеева М.Д., а также Волков К.А., Симонов П.А., Митриченко В.В., Пелевин В.А. и Мокрушин А.В. были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение организованной группой чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Филачев А.М. и Корнеева М.Д., с учетом использования своего служебного положения, приговорены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 000 000 рублей.

Иные участники дела приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима, со штрафом в размере от 700 000 рублей до 800 000 рублей.

По данным издания "Коммерсантъ":

По версии следствия, средства выводились из НПО по фиктивным договорам о поставках научного оборудования и средств обеспечения безопасности.

Следствие считает, что Анатолий Филачев и бывший первый заместитель гендиректора НПО Мясуда Корнеева (которую он называл «грамотным управленцем, тонко чувствующим рыночную конъюнктуру») заключили от имени «Ориона» как минимум четыре договора поставки оборудования для научных изысканий и обеспечения безопасности предприятия. Его контрагентами выступали московские ООО «Роспромтех» и интернет-магазин «Смарт-контроль», а также балашихинское ООО «Валберт», руководитель которого Валерий Митриченко также оказался в числе подозреваемых.

Похищенные средства были выделены «Ориону» «в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса страны», был причинен существенный ущерб государственным интересам.

Защита осужденных с выводами суда категорически не согласна. Так, дочь Анатолия Филачева Оксана, выступавшая на процессе в качестве защитника отца, заверила “Ъ”, что обязательно обжалует приговор. «Для защиты этот приговор является абсолютно несправедливым и бездоказательным,— заявила Оксана Филачева.— И мы намерены дальше добиваться оправдания осужденных.

По данным издания "Закон и порядок":

В 2016 году ученый вспомнил, что он, помимо прочего, хранитель тайн и секретов, и ему в странах ЕС бывать понапрасну не рекомендуется, поэтому переписал имущество на дочь. Дочь профессора — адвокат Оксана Филачева, известная по ряду громких дел. Теперь профессор акцентирует внимание на своем почтенном возрасте и плачевном состоянии здоровья. А домики в Черногории — это, дескать, заслуга дочери. Коттеджи тоже она строит, исключительно на адвокатские гонорары.

Пока Анатолий Филачев изобретал оптику для российской оборонки, его семья не менее изобретательно отдыхала за рубежом. В вояжах Оксаны Филачевой не встретишь крымских пейзажей, зато черногорские — тут как тут. Внуки профессора, судя по всему, предпочитают расслабленной Черногории умеренно динамичный Лондон. Конечно, наследников секретоносителя нежная любовь к чужим берегам тоже не красит. Но ведь дети и внуки за отца и деда не отвечают. Они им гордятся.

По данным Министерства юстиции Российской Федерации статус адвоката Оксаны Филачевой прекращен в соответствии с распоряжением Главного управления Минюста России по Москве от 19.07.2017 № 6042 на основании решения Адвокатской палаты города Москвы от 20.06.2017 № 99

По данным крупнейшего российского телеграмм канала "МЭШ":

Клиенты Оксаны Филачевой заявили о её обмане. Сумма ущерба — около 1,3 млн, и это только у тех, кто обратился в МВД.

Пострадавшие утверждали, что представляясь известным, успешным адвокатом, Филачева взяв деньги ничего не делала, не отвечала на звонки и пропадала вовсе.

По данным издания Право.РУ:

Адвокатское бюро "Закон и Право", где работала Оксана Филачева было расформировано в 2018 году, руководство обвинили в мошенничестве, самой же Филачевой удалось выйти сухой из воды.

Биография 

Родился 22 февраля 1950 года в п. Березань Киевской области УССР.

В 1973 году — окончил факультет физической и квантовой электроники Московского физико-технического института.

В 1980 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Исследование электрофизических характеристик полупроводника вблизи границы раздела диэлектрик-полупроводник методом переноса заряда».

В 1997 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Исследование и моделирование процессов формирования электронных пучков и их взаимодействия с поверхностью твердых тел как основа разработки прецизионного электронно-лучевого технологического оборудования».

В 1998 году — было присвоено учёное звание профессора.

В 2008 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Трудовая и преподавательская деятельность

С 1973 по 1982 года — работал в НИИ физических проблем НПО «Научный Центр» МЭП СССР.

С 1982 года — заместитель директора по науке — главный инженер Московского филиала НИИ «Фонон» МЭП СССР, с 1985 года — директор НИИ электронной и ионной оптики.

С 1997 по 2016 годы — генеральный директор НПО «Орион».

Заведующий кафедрами Московского института электронной техники и Московского института радиотехники, электроники и автоматики.

Дело о хищении и растрате

В 2019 году взят под стражу по делу о мошенничества в особо крупном размере организованной преступной группой

27.06.2022 года Перовским районным судом города Москвы был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере 2 миллионов рублей

Научная деятельность 

Специалист в области информационных систем и элементной базы оптоэлектроники, тепловидения и теплопеленгации, электронной оптики.

Сфера научной деятельности: разработка фундаментальных физико-технологических основ элементной базы современной оптоэлектроники, цифровой обработки информационных фотосигналов фотоприёмников на основе моноатомных, бинарных и тройных полупроводников; разработка технологии, физических моделей и метрологической базы оптоэлектроники и инфракрасной техники, в том числе для фотоэлектронных комплексов сверхдальней теплопеленгации из космоса; матричных фотоприёмных устройств для тепловидения, сверхбыстродействующих фотоприёмников для лазерной локации; разработка фундаментальных основ современной элионной техники для микрофотоэлектроники.

Автор и соавтор более 170 научных работ, из них 2 монографий и более 20 авторских свидетельств и патентов.

Научно-организационная деятельность
 главный редактор журнала «Прикладная физика»;
 член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию (2008—2012);
 член Совета генеральных и главных конструкторов, ведущих учёных и специалистов в области высокотехнологических секторов экономики при Председателе Правительства РФ;
 председатель докторского диссертационного совета.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (2014) — за научно-практическую разработку «Разработка и внедрение образовательной системы подготовки высококвалифицированных кадров по оптоэлектронике»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 ИСТОРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СТАВШЕГО ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ И КАРАБКАЮЩЕГОСЯ В АКАДЕМИКИ
 Деньги, похищенные у «Ростеха», всплыли в Черногории
 "Ростех". Сидельцев становится все больше
 Член-корреспондент РАН получил 10 лет за хищение 1 млрд рублей через НПО «Орион»

Выпускники факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института
Преподаватели РТУ МИРЭА
Преподаватели МИЭТа